El XLI Campeonato mundial de hockey sobre patines masculino se celebra en Angola en 2013. Participarán las mejores selecciones nacionales masculinas de hockey sobre patines del mundo. 

Los tres últimos clasificados participarán del Campeonato mundial B 2014.

Participantes

Fase Regular

Leyenda

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase final

Campeonato
Juegos disputados en el Pabellón Multideportivo de Luanda.

5º al 8º Lugar

9º al 16º lugar
Juegos disputados en el Pabellón Multideportivo de Namibe.

13.º al 16.º Lugar

Clasificación final 

 Los últimos tres clasificados tendrán que revalidar su permanencia en el Mundial B.

Máximos goleadores

Referencias 

 Calendario internacional hockey
 Página web oficial del torneo

A2013
Hockey sobre patines en 2013
Angola en 2013
Hockey sobre patines en Angola
Deporte en Luanda
Deporte en Namibe
Historia deportiva de Angola